The Other Man é um filme mudo de comédia curta norte-americano de 1916, estrelado por Fatty Arbuckle. A produção foi filmada em Fort Lee, Nova Jérsei.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Joe Bordeaux
Minta Durfee
Horace Haine
William Jefferson
Leatrice Joy
Lillian Shaffner
Al St. John
Irene Wallace

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1916
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos